L'edizione 1988 della 1. divisjon vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Jan Åge Fjørtoft (Lillestrøm), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Rosenborg Campione di Norvegia 1988.
 Bryne, Strømmen e Djerv 1919 retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1988
Campionato norvegese di calcio